För flygplatsen, se La Ronge (flygplats).

La Ronge är en ort i provinsen Saskatchewan i Kanada. La Ronge ligger 364 meter över havet och antalet invånare är  i folkräkningen 2011. Till orten räknar Statistics Canada kommunerna La Ronge (town) och Air Ronge (village), och indianreservaten Lac la Ronge 156 och Kitsakie 156B.

Vid flygplatsen strax norr om orten finns en väderstation. Under perioden 1981–2010 var årsmedeltemperaturen där är 0,2 °C, den varmaste månaden var juli med daglig medeltemperatur 17,5 °C, och den kallaste var januari med -18,8 °C. Trakten ingår i den boreala klimatzonen.

Källor 

Orter i Saskatchewan